Брэ́дфорд, Бра́дфорд () — английская фамилия. (Топоним Bradford по-русски обычно передается как ).
 Граф Брэдфорд — наследственный титул, созданный дважды в британской истории.

Фамилия 
 Брэдфорд, Джеймс (1928—2013) — американский тяжелоатлет, двукратный призёр Олимпийских игр.
 Брэдфорд, Джесси (род. 1979) — американский актёр.
 Брэдфорд, Джо (1901—1980) — английский футболист.
 Брэдфорд, Джон (1510—1555) — участник английской реформации, англиканский святой.
 Брэдфорд, Кристал (род. 1993) — американская баскетболистка.
 Брэдфорд, Розали — дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая толстая, а затем как самая сильно похудевшая женщина в мире.
 Брэдфорд, Томас (1777—1853) — офицер британской армии, участвовавший в Пиренейских войнах. 
 
 Брэдфорд, Чейзен (род. 1989) — американский бейсболист.
 Брэдфорд, Эдуард Эден (1858—1935) — британский флотоводец, адмирал флота, командир 3-й эскадры линейных кораблей.

Футбольные клубы 
 «Брэдфорд Парк Авеню» — английский футбольный клуб.
 «Брэдфорд Сити» — английский футбольный клуб.

См. также

Примечания